Benchmark (kwaliteitsbewaking), testprocedure
 Benchmark (financieel), meting van vermogensbeheerders
 Benchmark (computer), snelheidstest voor computers
 Benchmark (facilitair), berekening van eigen (facilitaire) kosten
 Benchmark (ruwe olie), prijs van een ruwe oliesoort die als ijkpunt dient